Chigua är ett släkte av kärlväxter. Chigua ingår i familjen Zamiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Chigua